Skomakare, bliv vid din läst kan avse:

 Skomakare, bliv vid din läst (film) – en svensk svartvit stumfilm från 1915 
 Skomakare, bliv vid din läst – ett talesätt, se Sutor, ne ultra crepidam